Х́анко (, ) — у Фінляндії:

 Ханко — півострів
 Ханко — місто
 Ханка — озеро
 Ханко — радянська військово-морська база 1940-41

Особи 
 Ханко Віталій Миколайович (* 1937) — український мистецтвознавець, бібліограф, музейник, педагог.